«The Time (Dirty Bit)» () — песня американской музыкальной группы The Black Eyed Peas с их шестого студийного альбома, The Beginning. Она была выпущена в качестве главного альбомного сингла 5 ноября 2010 года. Припев песни взят у «(I've Had) The Time of My Life» из фильма 1987 года «Грязные танцы».

Сингл достиг 4-й позиции в Billboard Hot 100 в США, тем самым став 6-м треком группы в топ-10 чарта (после пяти синглов с их предыдущего альбома, The E.N.D), и 9-м за всё время. Он был на вершине чартов Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Испании, Новой Зеландии и Великобритании, а также входил в топ-10 большинства европейских чартов. По состоянию на июль 2017 года клип «The Time (Dirty Bit)» имеет более 370 миллионов просмотров на YouTube, став наиболее просматриваемым видео группы. Цифровой сингл занял восьмое место по продажам в мире в 2011 году с объёмом 7,3 млн реализованных экземпляров.

Предыстория и композиция 
После того, как will.i.am твитнул: «Кто хочет, чтобы я сбросил новый сингл The Black Eyed Peas с The Beginning раньше, чем мы должны???», он опубликовал песню на dipdive.com. Вокалистка группы Fergie отметила случайное отношение песни к выступлению актрисы Дженнифер Грей в Dancing with the Stars: «… эта песня напоминает мне о Грей и Грязных танцах всё время».

Припев «The Time (Dirty Bit)» взят из «(I've Had) The Time of My Life», первоначально исполненной Биллом Медли и Дженнифер Уорнс в фильме 1987 года «Грязные танцы». В припеве строчка «Yes I swear it’s the truth» была изменена на «And I swear this is true». Billboard описал эту песню как продолжение «эволюции группы от хип-попа к тяжеловесным танцам, так как will.i.am и Fergie поют и читают рэп в ритме, адаптированном к глобальным танцполам».

Восприятие

Реакция критиков 
Саймон Возик-Левинсон из Entertainment Weekly высоко оценил броскость песни, но ему кажется, что ей не удалось соответствовать стандартам предыдущих синглов «Boom Boom Pow» и «I Gotta Feeling». Фрэнке Превайт, который получил премию «Оскар» за сочинение «(I’ve Had) The Time of My Life», похвалил пример использования семпла группой The Black Eyed Peas, сказав: « Это просто доказало мне, что песня заинтересовывает людей разных поколений. Песня теперь перешла к следующему поколению отличным образом». Однако Вилла Паскин из New York раскритиковала выбор семпла и была разочарована припевом, чувствуя, что он «втиснут в остальную часть песни». Тодд Мартенс из Los Angeles Times назвал «The Time (Dirty Bit)» «самой напористой тусовочной песней года». Ник Левин из Digital Spy дал песне три звезды из пяти, отметив неприязнь ко множеству элементов, составляющих сингл. Саймон Прайс из The Independent также критиковал выборку трека, назвав её попыткой низкого качества по удовлетворению слушателей.

Сравнение с deadmau5 
Получив твит о сходстве песни с его собственной работой, deadmau5 сравнил песню с ремиксом песни «You and I» (Medina). Продюсер рассказал о сходствах через свою официальную учётную запись Facebook. Он сравнил песню The Black Eyed Peas с ремиксом «You and I» (Medina), песни, которую он продюсировал. «Я так знаю, что хай-хет … и образец, в котором он был … поэтому я пошел в папку моих мастеров, взломал свою инструментальный mix „You and I“, который я сделал для Медины … и понял, что звучание похоже один в один». Продюсер заявил, что он приветствует использование дискретизации в электронной музыке: «Это вовсе не обязывает ни к чему The Black Eyed Peas. Это всего лишь ещё один интересный факт, который я продолжаю искать в области выборки и электронной музыки».

Коммерческие показатели 
«The Time (Dirty Bit)» дебютировал в Canadian Hot 100 на 87-й позиции 5 ноября 2010 года. Песня также дебютировала на 40-м месте в Billboard Pop Songs на следующей неделе и достигла 19-й позиции. Через две недели песня поднялась до первого места в Канаде (в третий раз в истории группы), за неделю было продано 31 000 копий сингла. Песня также достигла первого места и удерживало его в течение двух недель подряд в Новой Зеландии, став их 6-м номером 1 и 12-м топ-10 синглом в стране. Дебютировав под номером десять в Австралии, она достигла первого места уже на второй неделе. В чартах Ирландии и Нидерландов смогла максимум достигнуть только 2-й позиции.

В Великобритании «The Time (Dirty Bit)» поднялся на пять мест в UK Singles Chart с его предыдущего пика с шестого на первое место (12 декабря —18 декабря 2010 года). «The Time (Dirty Bit)» стал 5-м синглом группы, который смог возглавить британский чарт после «Where Is The Love?» (2003), «Boom Boom Pow» (2009), «I Gotta Feeling» (2009) и «Meet Me Halfway» (2009). Он также дебютировал под номером один в UK Dance Chart.

В Германии песня дебютировала под номером семь в German Singles Chart и заняла второе место на третьей неделе German Singles Chart, где она пробыла в течение трех недель подряд. На 6-й неделе в этом чарте он, наконец, достиг № 1, сместив предыдущего 12-недельного лидера «Over The Rainbow» (Израэл Камакавиво’оле). В феврале 2011 года сингл получил Платиновый сертификат в Германии за 300 000 проданных копий, что делает его третьим синглом платиновым синглом для группы (после «Shut Up» и «I Gotta Feeling»). После 4 недель на вершине, песня опустилась до № 4, что стало самым большим падением с поул-позиции со времён «Don’t Believe» (Мерзад Мараши) в мае 2010 года.

По состоянию на январь 2011 года было продано 3 миллиона копий сингла в США, что сделало его четвёртым таким синглом в истории группы.

Клип 
Музыкальное видео «The Time (Dirty Bit)» было выпущено 23 ноября 2010 года и было срежиссировано Ричем Ли, который ранее снял видео на «Imma Be Rocking That Body», Пашей Шапиро и Эрнстем Вебером. Клип открывается с увеличением на городскую улицу, где will.i.am поёт начало песни, затем его голова вокселизуется и превращается в телевизионный экран, в котором проецируется Fergie во время её соло. Затем зритель резко через различные помехи переносится в подземный ночной клуб с потными танцорами, которые вместе с участниками группы по-разному вокселизируются на протяжении всей песни. Аватары с обложки нового альбома The Beginning появляются в виде плакатов на улицах, а BlackBerry PlayBook оживляет их в приложении с дополненной реальностью и создает удивительные спецэффекты. Анимированные версии членов группы возникают в следующем порядке: will.i.am, Fergie, apl.de.ap and Taboo. По состоянию на июль 2017 года видео имеет более 370 миллионов просмотров на YouTube и является наиболее просматриваемым видео группы.

Живое исполнение 
The Black Eyed Peas исполнили «The Time (Dirty Bit)» 21 ноября на American Music Awards 2010. Каждый участник группы носил футуристический наряд и находился в светло-темной жёлтой коробке с камерой, подобной лифту. Выступление проходило в сопровождении танцоров с коробками в виде голов. Мартенс дал представлению оценку C +, назвав его «самым странным набором ночи». Во время выступления Ферджи испытывала некоторые проблемы, так как дверь в её коробку заклинилась на мгновение. 5 декабря группа провела одиночный концерт во время оглашения полуфинальных результатов 7-го сезона британского телевизионного конкурса The X Factor. Они также исполнили «The Time (Dirty Bit)» на Super Bowl XLV, а затем на выступлении «i.am.FIRST» на FIRST Robotics Competition World Championship 29 апреля 2011 года.

Список композиций 
 Digital download
 «The Time (Dirty Bit)» — 5:08

 CD single
 «The Time (Dirty Bit)» (радио версия) — 4:15
 «The Time (Dirty Bit)» (основная версия) — 5:08

 The Time (Dirty Bit): Re-Pixelated — Digital Remix E.P.
 «The Time (Dirty Bit)» (Afrojack Remix) — 7:53
 «The Time (Dirty Bit)» (Zedd Remix) — 6:00
 «The Time (Dirty Bit)» (Dave Audé Club Mix) — 7:16
 «The Time (Dirty Bit)» (Felguk Remix) — 5:18
 «The Time (Dirty Bit)» (Wideboys Full Club Remix) — 5:23

 Digital single
 «The Time (Dirty Bit)» (клип) — 4:52
 «The Time (Dirty Bit)» (Edson Pride Vocal Mix) — 8:15

Состав исполнителей 
Вокал — will.i.am, apl.de.ap, Fergie, Taboo.

Чарты и сертификаты

Еженедельные чарты

Сертификаты

Чарты конца года

Даты выпуска

Дата выпуска на радиостанциях

Примечания 

Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Téléchargés Национального синдиката звукозаписи Франции
Песни The Black Eyed Peas
Синглы Interscope Records